Хо́джич (, ) — боснийская фамилия, распространена среди жителей Боснии и Герцеговины, Черногории, Хорватии, Сербии и Словении.

Известные носители 
 Ходжич, Авдо (1921—1943) — партизан Народно-освободительной войны Югославии.
 Ходжич Аднан (род. 1985) — хорватский футболист.
 Ходжич Аднан (род. 1988) — американский баскетболист боснийского происхождения.
 Ходжич, Армин (род. 1994) — боснийский футболист.
 Ходжич, Айла (род. 1980) — боснийская актриса.
 Ходжич, Кадир (род. 1994) — шведский футболист.
 Ходжич, Селвер (род. 1978) — боснийский футболист.
 Ходжич, Тарик (род. 1951) — боснийский футболист.

См. также 
 Хаджич
 Ходжичи (Билеча)

en:Hodžić